Авангардия () — может означать:

 Авангардия — уникальная супер-яхта с «головой лебедя».
 Авангардия — передовое (головное) временное формирование в вооружённых силах (армии и на флоте).
  — политико-культурный национальный еженедельник.

Примечания